Гай Атилий Регул може да се отнася за:

 Гай Атилий Регул (консул 257 пр.н.е.)
 Гай Атилий Регул (консул 225 пр.н.е.)